Хъмбоулт може да се отнася за:
 Окръзи в САЩ
 Хъмбоулт (окръг, Айова)
 Хъмбоулт (окръг, Калифорния)
 Хъмбоулт (окръг, Невада)
 Река Хъмбоулт в Северна Невада, САЩ